Рахимжан Токатаевич Токатаев (5 января 1923 — 6 декабря 2011) — наводчик орудия 1672-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка (38-я армия). Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 5 января 1923 года в селе Каракемер ныне Енбекшиказахского района Алматинской области. По национальности — казах. До войны работал учителем в станице Надеждинской (ныне город Иссык).

Участие в Великой Отечественной войне 
С августа 1942 года воевал в составе Украинского фронта на Курском, Киевском, Житомирском направлениях, с боями дошёл до Чехословакии. В звании старшины воевал наводчиком противотанкового орудия.

Подвиг 
Из наградного листа:
9 апреля 1945 года в районе господского двора Букив противник принял ожесточённую атаку силою до батальона пехоты, при поддержке 25—30 бронеединиц, на огневые позиции 4 батарей.

Наводчик Токатаев, находясь вдвоём у орудия со своим заместителем наводчика т. Кердань, подпустив танки противника на дистанцию 200—300 метров, открыли губительный огонь и в ходе 30 минутного боя сожгли 9 танков и 4 бронетранспортёра, кроме того рассеяно и частично уничтожено до 50 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство сержанту Токатаеву Рахимжану присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

Награды 
 Звание Героя Советского Союза было присвоено 29 июня 1945 года.;
 орден Отечественной войны 1-й степени (1985);
 орден Славы 3-й степени (26.11.1944);
 медаль «За отвагу» (29.11.1943).
 В 2005 году получил из рук Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева государственную награду — медаль, а также благодарственное письмо и фото с дарственной надписью главы государства.

Послевоенная деятельность 
После войны Токатаев Р. Т. окончил физико-математический факультет Казахского педагогического института имени Абая. Прошёл путь от учителя до директора в школах города Иссык.

Память 
 Школе, в которой он работал директором, присвоено его имя.
 Одной из улиц мкр. Ожет Алатауского района г. Алматы присвоено его имя.

Примечания

Ссылки 
 
 Истребитель танков Рахимжан Токатаев.
 Новость о кончине.
 Токатаев Ракымжан Токатаевич — Герой советского Союза.

Артиллеристы Великой Отечественной войны
Выпускники Казахского национального педагогического университета имени Абая